Бодавели — грузинская фамилия. Известные носители:
 Бодавели, Давид Георгиевич (1956) — советский самбист и дзюдоист;
 Бодавели, Миндия (1983) — грузинский самбист и дзюдоист;